Курлятевы-Оболенские (Курлятевы) — угасший русский княжеский род, Рюриковичи, самая старшая ветвь князей Оболенских. Род внесён в Бархатную книгу. 

Происходят от имевшего прозвище Курля князя Ивана Васильевича († после 1516, XIX колено от Рюрика), сына Василия Никитича Оболенского, боярина удельного князя углицкого и брата Ивана III Андрея Горяя и его жены, Анастасии Фёдоровны Плещеевой. Всего, по родословной росписи князей Курлятевы-Оболенские, известны 12 представителей рода.

Известные представители

Примечания

Литература 
 Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия : в 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2005.
  
 Г.А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 2. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1906 г. Курлятевы-Оболенские. стр. 376-381.
А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Князья Курлятьевы-Оболенские. стр. 35-36.